В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Огайо.

См. также 
 Список округов Огайо

Примечания 

Огайо
Города